Gary Thomas est un nom pouvant désigner:

 (1938-2008), universitaire américain
 (1938-2017), juge américain de Californie
 (né en 1958), joueur de cricket anglais
 (né en 1961), musicien saxophoniste jazz américain
 (né en 1962), général de la marine américaine
 (né en 1961), ministre évangélique chrétien américain
 (né en 1973), joueur de cricket anglais
, développeur de jeux vidéo américain

Voir aussi

Thomas, Gary